Elasis peut désigner :
 Elasis, un genre de plante de la famille des Commelinaceae.
 Elasis, un centre de recherches du groupe Fiat.

Homonymie